Rumunský název slovanského původu Bistrița (čti [bistrica]) má několik významů.

Řeky 
 Bistrița – přítok Siretu
 Bistrița – přítok Oltu, též Bistrița Vâlceană
 Bistrița – přítok Jiu, též Bistrița Gorjană
 Bistrița – přítok Someșe
 Bistrița Aurie

Hory 

 Munții Bistriței (Bystřické hory) – pohoří ve Vnitřních Východních Karpatech nad údolím řeky Bistrița
 Munții Bistrița Bârgăului

Města a obce 

 Bistrița – město v Transylvánii, správní středisko župy Bistrița-Năsăud
 Bistrița Bârgăului – obec v župě Bistrița-Năsăud
 Bistrița Bârgăului Fabrici – obec v župě Bistrița-Năsăud 
 Bistrița Nouă – obec v župě Olt
 Bistrița – obec v župě Vâlcea
 Bistrița – obec v župě Mehedinți
 Bistrița – obec v župě Neamț

Kláštery 

 Bistrița – klášter v rumunském Moldavsku
 Bistrița – klášter v Țara Românească, Rumunsko

Související články 

 Bystřice
 Bystrica